Багачу има више значења:

 Багачу (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Багачу (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Општина Багачу (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији